«Крапка ТБ» () — російський розважально-пізнавальний і комерційний телеканал, який почав своє мовлення 24 квітня 2014 року.

Про канал 

Телеканал почав мовлення 24 квітня 2014 року на вулиці Академіка Корольова, в Москві.

26 грудня 2013 року було зареєстровано про нього свідоцтво ЗМІ ЕЛ № ФС 77-56563, 21 травня 2014 року канал придбав ліцензію № 25410.

З 24 квітня 2014 року канал почав тестове мовлення, а з 24 липня 2014 року почав повноцінне мовлення в складі оператора «Триколор ТБ».

9 жовтня 2017 року «Триколор ТБ» включив канал в свій склад основного пакету.

Тематика каналу — розважально-пізнавальна і комерційна.

Аудиторія каналу — для чоловіків і жінок від 25 до 55 років.

Російські та зарубіжні серіали — від культових прем'єр до улюблених серіалів з відомими російськими виконавцями. Велика колекція зарубіжних та вітчизняних художніх фільмів — від новинок до золотої колекції з улюбленими акторами.

Суперхіти у великих концертах «Авторадіо. Дискотека 80-х» кожний вихідний. Документальний показ: автобіографії, подорожі, історичні та містичні серіали вітчизняного та зарубіжного виробництва.

І звичайно, дитячий показ — мультсеріали та мультфільми від «Союзмультфільму» до зарубіжних повнометражних мультиплікаційних та дитячих художніх фільмів.

Сітка каналу наскрізь пронизана телепередачею «Перехрестя долі», яка насправді є для нього основною. Решта — це додаток до головної мети мовлення каналу, яка полягає в тому, щоб телеглядач, який перебирає серед інших телеканалів, натрапив на побачення з «черговою ворожкою».

Нині ситуація змінилася, але не кардинально. Наразі ефір телеканалу забитий ретрансляцією телемагазинів «Vitrina TV» та «Ювелірія». Інші програми — це дуже старі фільми з дешевою ліцензією і кулінарні програми, взяті з «YouTube». Такі канали, як «Крапка ТБ» закуповують найдешевші фільми і програми, а потім крутять їх роками.

Вартість хвилини ефіру на каналі складає 1000 рублів. Саме тому на каналі багато реклами.

Мережеві партнери каналу — телемагазини «Vitrina TV» і «Torre Ricca» (часи трансляції — 5:00—7:00, 9:00—11:00, 12:00—14:00, 15:00—17:00, 18:00—20:00 і 23:00—1:00).

Канал в теперішній час мовить в Росії і Україні, з 2015 по 2018 роки він мовив в Білорусі, а після цього 23 березня 2018 року був заборонений, як повідомляє БелТА, Міністерства інформації та антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі проаналізували контент телеканалу та знайшли неналежну рекламу, а також окремі телепередачі, що порушують вимоги закону про рекламу.

Канал допустив рекламу послуг «гіпнотизерів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів і інших осіб, які оголошують себе або вважаються здатними передбачати події, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей чи сил».

Крім того, у телепрограмі містилася заборонена реклама лікарських засобів та біологічно активних добавок до їжі, не зареєстрованих у Білорусі.

Наповнення телеетеру

Фільми і серіали 

 «Перша леді» (Колумбія)
 «Сумніви» (Мексика)
 «Обережно, модерн!» (1 сезон) (Росія)

Мультфільми і мультсеріали 

 «Жили-були першовідкривачі»
 «Проробки Софі»
 «Папірус»

Програми 

 «Рубрика про моду»
 «Музична крапка»
 «Країна наших батьків»

Логотипи 

 З 2014 по 2015 роки логотип каналу виглядав так — зверху зображено напис «TV», під ним маленький темно-червоний круг, а під ним напис «Точка ТВ».
 З 2015 року в теперішній час логотип каналу виглядає так — великий червоний круг з маленьким кругом і написом «Телеканал «Точка ТВ».

Джерела 
 Офіційний сайт каналу.
 Сторінка каналу на відеохостингу «YouTube».
 Сторінка каналу в соцмережі «ВКонтакті»
 Сторінка каналу в соцмережі «Однокласники». 
 Сторінка каналу на сайті «Fandom».

Посилання 

Телевізійні канали
Телеканали Росії
Телеканали, запущені 2014
Цілодобові телеканали